Abalidot – jeden z aniołów zajmujących się sprawami ludzkiej seksualności. Jednocześnie, anioł służebny Sarabotesa.

Zobacz też 
 Aba

Bibliografia 
 

Anioły